Stora Munkholmen kan syfta på:

 Stora Munkholmen, Sverige, – en ö i Gryts socken, Östergötland, Valdemarsviks kommun
 Stora Munkholmen, Finland – en ö i Finska viken, Finland

Se även
 Munkholmen
 Lilla Munkholmen